Stasinopoulos bzw. Stassinopoulos ist ein griechischer Familienname.  Bekannte Träger sind:

 Michail Stasinopoulos Μιχαήλ Στασινόπουλος (1903–2002), Präsident Griechenlands von 1974 bis 1975, Jurist und Schriftsteller
 Arianna Stassinopoulos, Geburtsname von Arianna Huffington Αριάννα Στασινόπουλος (* 1950), US-amerikanische Sachbuchautorin und Journalistin griechischer Herkunft

Stasinopoulou bzw. Stassinopoulou, die Genitivform des Vorhergehenden, ist der Familienname von:
 Kristi Stassinopoulou Κρίστη Στασινοπούλου (* 1956), griechische Sängerin
 Maria A. Stassinopoulou Μαρία Στασινοπούλου (* 1961), griechische Neogräzistin